Benedetta Craveri (1942) – critica letteraria e scrittrice italiana
Enrico Craveri (...–...) – dirigente sportivo italiano
Federico Craveri (1815-1890) – geografo ed esploratore italiano
Federico Craveri (1860-1938) – militare italiano
Marcello Craveri (1914-2002) – storico delle religioni e biblista italiano
Mario Craveri (1902-1990) – direttore della fotografia e regista italiano
Piero Craveri (1938) – storico e politico italiano, figlio di Raimondo
Raimondo Craveri (1912-1992) – storico, politico e antifascista italiano
Sebastiano Craveri (1899-1973) – fumettista e illustratore italiano